Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009. je 21. Svjetsko rukometno prvenstvo koje se održavalo u Hrvatskoj.

Natjecanje je otvoreno u Splitu, 16. siječnja 2009. u Spaladium Areni, a održavalo se u još 6 gradova: Puli, Osijeku, Varaždinu, Zadru, Poreču i Zagrebu. Finale se igralo u Zagrebu, u dvorani Arena Zagreb, 1. veljače 2009. Trećeplasirana momčad je Poljska koja je pobijedila europske prvake Dance, dok je prvak olimpijski prvak Francuska koja je u finalu pobijedila Hrvatsku.

Gradovi domaćini i dvorane

Kvalifikacije

Skupine

Skupina A (Osijek)

Skupina B (Split)

Skupina C (Varaždin)

Skupina D (Poreč)

Drugi krug

Skupina I (Zagreb)

Skupina II (Zadar)

Skupina PC-I (Pula)

Skupina PC-II (Poreč)

Završna faza

Utakmice za plasman

Razigravanje za medalje

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Statistike

Suci

Nagrade

Vanjske poveznice 
 Hrvatski Rukometni Savez – SP Hrvatska 2009.
 Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009, Skupina A, Osijek
 Kvalifikacije na Teamhandballnews.com (engleski) 
 EHF – Kvalifikacije u Europi 

M2009
 
2009
Međunarodna rukometna natjecanja u Hrvatskoj
Rukomet u Splitu